HMS Taku je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Taku (1898)
 HMS Taku (N38) 

Taku